Thomas Dobrée est le nom porté par deux personnalités de Nantes, en France :

 Thomas Dobrée (1781-1828), dit Thomas I, armateur et industriel ;
 Thomas Dobrée (1810-1895), dit Thomas II, fils du précédent, collectionneur à l'origine du musée départemental Thomas-Dobrée.